Мунк (, ) — шведське й норвезьке прізвище. Означає «монах». Може бути також варіантом німецького прізвища Münch, яке має таке саме значення.

На 31 грудня 2014 року у Швеції налічувалося 38 носіїв прізвища Munch і 51 носій такого ж імені; а також 57 носіїв прізвища Munck і 7 носіїв такого ж імені.

Персоналії 
 Анджей Мунк (1921–1961) — польський кінорежисер
 Едвард Мунк (1863–1944) — норвезький живописець і графік, постімпресіоніст і постмодерніст, символіст

Персонажі 
 Петер Мунк — головний герой казки Вільгельма Гауффа «Холодне серце»

Інше 
 Мунк () — шведський шляхетський рід
 5699 Мунк — названий на честь Едварда Мунка астероїд головного поясу
 «Едвард Мунк» — псевдодокументальний фільм про Едварда Мунка

Примітки 

Шведські прізвища
Шведські імена
Норвезькі прізвища
Норвезькі імена